Batacotô é um grupo musical formado por Téo Lima, Diana Cataldo, Maurício Miranda, Nema Antunes, Leandro
Pirulito, Fabinho.

Discografia
Batacotô 3		
Batacotô 3
Semba dos ancestrais
Aquarela brasileira
Batacotô

Bandas do Brasil